Fante di cuori – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Fante di cuori – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Fante di cuori – romanzo di Dell Shannon del 1962